Yamagata – prefektura w Japonii
 Yamagata – miasto w Japonii, stolica prefektury
 Yamagata – miasto w Japonii, w prefekturze Gifu
 Yamagata – skocznia narciarska w japońskim mieście Zaō
 Rachael Yamagata – amerykańska wokalistka i kompozytorka